Teredo är ett släkte av musslor som beskrevs av Carl von Linné 1758. Teredo ingår i familjen skeppsmaskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skeppsmaskar
Teredo